San Martino ima više značenja:
 San Martino (Alesandrija)
 San Martino (Ankona)
 San Martino (Areco)
 San Martino (Askoli Pičeno)
 San Martino (Asti)
 San Martino (Avelino)
 San Martino (Beluno)
 San Martino (Benevento)
 San Martino (Bijela)
 San Martino (Bolonja)
 San Martino (Bolcano)
 San Martino (Breša)
 San Martino (Kazerta)
 San Martino (Kjeti)
 San Martino (Kozenca)
 San Martino (Kuneo)
 San Martino (Ferara)
 San Martino (Firenca)
 San Martino (Forli-Čezena)
 San Martino (Đenova)
 San Martino (Imperija)
 San Martino (L'Akvila)
 San Martino (Mačerata)
 San Martino (Mesina)
 San Martino (Modena)
 San Martino (Novara)
 San Martino (Padova)
 San Martino (Pavija)
 San Martino (Peruđa)
 San Martino (Pezaro i Urbino)
 San Martino (Peskara)
 San Martino (Piza)
 San Martino (Ravena)
 San Martino (Ređo di Kalabrija)
 San Martino (Ređo Emilija)
 San Martino (Rijeti)
 San Martino (Rim)
 San Martino (Salerno)
 San Martino (Savona)
 San Martino (Sijena)
 San Martino (Sondrio)
 San Martino (Teramo)
 San Martino (Torino)
 San Martino (Trevizo)
 San Martino (Udine)
 San Martino (Verbano-Kuzio-Osola)
 San Martino (Verona)
 San Martino (Viterbo)